Васюга́н (от  «узкая река»; вост.-хант. Э́ллё ёган, южноселькупск. Варӷ кы, кетск. Вассес) — река в России, протекает по территории Каргасокского района Томской области, расположена на юге Западно-Сибирской равнины, левый приток Оби. Длина реки — 1082 км, судоходна на расстоянии 886 км от устья, площадь водосборного бассейна — 61 800 км². Река имеет равнинный характер, бассейн Васюгана сильно заболочен. Известна крупнейшим в мире скоплением болот и разрабатываемыми месторождениями нефти и газа. Среднегодовой сток: 327,64 м³/с.

Берёт своё начало в болотах Обско-Иртышского водораздела, из Васюганских болот. В верховьях Васюган течёт среди низких заболоченных берегов, в пойме множество озёр и стариц. В среднем течении берега становятся выше, местами до 50 метров. В нижнем течении река становится многоводной, ширина её увеличивается до 600 метров, а пойма на этом участке реки становится широкой, с большим количеством отмелей, проток, озёр и перекатов.

Населённые пункты (от истока): с. Новый Васюган, д. Айполово, с. Новый Тевриз, с. Средний Васюган, с. Старая Берёзовка, с. Усть-Чижапка, с. Наунак, с. Большая Грива, с. Староюгино, с. Новоюгино, с. Бондарка.

На берегу реки Васюган близ села Староюгино найден клад VII века.

В бассейне Васюгана расположены месторождения нефти и газа.

Притоки 
(км от устья; указана длина рек > 50 км)

 18 км: Лозунга (длина 52 км)
 43 км: Кочебиловка
 43 км: протока Пассал
 48 км: Наушка (длина 71 км)
 65 км: Сильга (длина 67 км)
 67 км: Чебиткер
 73 км: протока Кинжар
 7 км: Малая Кулетка
 11 км: Кулетка
 112 км: Пасил (длина 76 км)
 114 км: Чижапка (длина 511 км)
 146 км: Качарма
 156 км: Зимняя
 174 км: Нюролька (длина 399 км)
 182 км: Кагальтура
 194 км: Тунгуска
 209 км: Чебачья
 214 км: без названия
 230 км: Окуневка
 237 км: протока Борисовская
 246 км: Ёхомъях (длина 94 км)
 249 км: Люля (Люльский Чвор)
 267 км: Васасуля
 271 км: Варингъёган (длина 89 км)
 285 км: без названия
 295 км: Кедровка (длина 13 км)
 307 км: Мартыновка (длина 90 км)
 317 км: Таёжная
 324 км: Инкпёх
 331 км: Пёноровка (длина 118 км)
 342 км: Кедровка (длина 132 км)
 362 км: водоток Половинка (протока Хламная)
 386 км: Калганак
 398 км: Ершовка
 402 км: Махня (длина 211 км)
 422 км: Прудовая
 437 км: Черемшанка (длина 64 км)
 452 км: Катыльга (длина 120 км)
 464 км: Зырян-Пех
 477 км: Половинка
 492 км: Осиновая
 504 км: Налимная
 505 км: Лонтынъях (длина 135 км)
 517 км: Кельват (длина 199 км)
 Анканцига
 Ай-Пёх
 533 км: Мостная
 538 км: Коксипёх
 566 км: Оленёвка (длина 68 км)
 579 км: Окунёвка
 607 км: Еголъях (длина 184 км)
 636 км: Ягылъях (длина 368 км)
 652 км: Чертала (длина 311 км)
 661 км: Ершовка
 722 км: Хромая
 732 км: Болотная
 736 км: Глухая
 744 км: Кузыр
 767 км: Пёрная
 782 км: Налимья
 799 км: Соболья
 800 км: Мангушная
 826 км: Кын (длина 71 км)
 853 км: Берёзовка
 864 км: Гарчак
 875 км: Петряк (длина 56 км)
 890 км: Старица
 891 км: Елизаровка
 896 км: Коровья
 910 км: Лиственка
 939 км: Большой Петряк (длина 81 км)
 957 км: Ванькина Речка
 982 км: без названия
 994 км: Кортанты
 1013 км: Пыхтынеигай
 Ярунигай
 Юлтоигай

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Васюган, речной подбассейн реки — Васюган. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Литература 
  — 
 Географический энциклопедический словарь: Географические названия / Гл. ред А. Ф. Трёшников; Ред. кол.: Э. Б. Алаев, П. М. Алампиев, А. Г. Воронов и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1983. — С. 82. — 538 с. — 100 000 экз.
 

Притоки Оби
Реки Каргасокского района